Gastronomia:
 Crespell (Catalunya), tipus de pastes típiques de la Garrotxa, el Priorat,i la Ribagorça.
 Crespell (Mallorca), tipus de pastes dolces que es mengen tradicionalment per Pasqua. La forma és variada.
 Crespell (Menorca), pastissets o galetes amb forma de flor d'uns dotze pètals.
 Mitologia:
 Crespell (mitologia), éssers amb el cos ple de berrugues, que grunyen i treuen foc pels ulls.